Три крёстных отца ( или 3 Godfathers) — название американских фильмов:

 Три крёстных отца () — 1916 года.
 Три крёстных отца () — 1936 года.
 Три крёстных отца () — 1948 года.

 См. также
 Однажды в Токио () — аниме-фильм режиссёра Сатоси Кона выпущенный в 2003 году